Mansfeld, családnév
 Mansfeld, Szilágyi Andor 2006-os, magyar–kanadai koprodukcióban készült filmje
 Mansfeld, az NDK kereskedelmi flottájának egyik hajója

Mai földrajzi megnevezések
 Mansfeld, Mansfeld-Lutherstadt, város a németországi Szász-Anhaltban,
 Mansfeld, Mansfelder Land, régió a németországi Szász-Anhaltban
 Mansfeld, Putlitz városrésze a németországi Brandenburgban
Történelmi földrajzi megnevezések
 Mansfeld, Mansfeld grófság
 Mansfeld, Mansfelder Kreis (1780–1806)
 Mansfeld, Mansfelder Gebirgskreis (1816–1950)
 Mansfeld, Mansfelder Seekreis (1816–1950)
 Mansfeld, Landkreis Mansfelder Land (1994–2007)
egyéb
 Schloss Mansfeld, Mansfeld kastély, ma ifjúsági ház Mansfeld városban a németországi Szász-Anhaltban